Bangka (Bangka-Belitung) (Banka (Banka-Billiton)), een eiland in Bangka-Belitung (Indonesië)
 Bangka (Noord-Sulawesi), een eiland in de Sangihe-eilanden (Noord-Sulawesi, Indonesië)
 Bangka (Mampang Prapatan), plaats in het onderdistrict Mampang Prapatan van de stadsgemeente Jakarta Selatan (Zuid-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Bangka (regentschap)
 Bangka-Belitung, een provincie bij het eiland Sumatra in Indonesië
 Bangka Barat, een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton, Indonesië
 Bangka Jaya, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh, Indonesië
 Bangka Kota, een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Selatan in de provincie Banka-Billiton, Indonesië
 Bangka Rimueng, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh, Indonesië

 uitleggerkano (Engels: outrigger), een soort boot (kano) die vooral in de Filipijnen veel wordt gebruikt en daar bangka's worden genoemd.